Погон имеет несколько значений:
 Погоны — военный термин, обозначающий наплечные знаки различия (по должностям и званиям) на форменной одежде.
 Погон (технический термин) — приспособление в каком-нибудь механизме, устройстве, по которому движется, скользит что-нибудь (напр. железный прут, по которому скользит блок какой-нибудь парусной снасти и т. п.) 
 Погон башенный — технический термин, обозначающий место крепления башни танка к корпусу;
 Погон мачтовый — технический термин, обозначающий устройство для крепления мачты судна.

 Погон — устаревший синоним слова 
 Погон — ремень, тесьма для носки чего-нибудь через плечо (в охотничьей терминологии)
 Погон — промежуточный продукт перегонки
 Погон — ситуация в карточной игре Погонный дурак
 Погон — на Волге попутный ветер
 ПогОН — аббревиатура, обозначающая пограничный отряд особого назначения.
 Погон () — румынская и молдавская единица измерения площади, меньше , равна 9 квадратных верёвок (Funie) или 1296 квадратных стынженов (квадратных саженей), в Румынии считалась равной 5012,08 м².

 персоналии
 Погон, Игорь Борисович (род. 1923) — советский кинематографист, звукооператор киностудии «Киевнаучфильм».

Примечания